Санта-Мария-да-Фейра:

 Санта-Мария-да-Фейра — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Авейру.
 Санта-Мария-да-Фейра — фрегезия (район) в муниципалитете Бежа округа Бежа в Португалии.